Змагання з вільної боротьбі серед чоловіків у ваговій категорії до 60 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2013 відбулись 17 вересня у Будапештській спортивній арені імені Ласло Паппа у Будапешті (Угорщина).

Медалісти

Результати 
Позначення
 F — чиста перемога
 R — Retired
 W — Won by walkover

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Втішні бої за 3-є місце

Посилання 
 Офіційний сайт

Чемпіонат світу з боротьби 2013